Gmina Słupia bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Słupia (Powiat Jędrzejowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Słupia (Powiat Skierniewicki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Gmina Słupia Konecka
 Gmina Słupia Nowa